Натуральне число 1615
 1615 рік до нашої ери
 1615 рік нашої ери